Фаб'є́н Барте́з (; * 28 червня 1971, Лавелане, Ар'єж) — французький футболіст, воротар.

Як і Пітер Шилтон досяг рекордної кількості в десять «сухих» матчів на чемпіонатах світу.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Досягнення 
 Чемпіон світу: 1998
 Чемпіон Європи: 2000
 Віце-чемпіон світу: 2006
 Переможець Кубка конфедерацій: 2003
 Переможець Ліги Чемпіонів УЄФА: 1993
 Переможець Кубка Інтертото: 2005
 Чемпіон Франції: 1997, 2000
 Володар Суперкубка Франції: 1997
 Чемпіон Англії: 2001, 2003
 Фіналіст Кубка УЄФА: 2004
 Фіналіст Кубка Франції: 2006
 Фіналіст Кубка Англійської Ліги: 2003
 Кавалер ордену Почесного легіону (1998)
 Володар призу Лева Яшина: 1998

Примітки

Посилання 

Французькі футболісти
Футбольні воротарі
Футболісти «Манчестер Юнайтед»
Футболісти «Монако»
Футболісти «Олімпіка» (Марсель)
Футболісти «Тулузи»
Футболісти «Нанта»
Французькі футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Англії
Уродженці Ар'єжу
Переможці Ліги чемпіонів УЄФА